Limburg, eller Limbourg kan syfta på:

Limburg-Stirum – en dynasti bestående av grevar av Limburg och furstar av Stirum
Bröderna Limbourg – nederländska konstnärer
Limburgiska – ett regionalt språk med nederländska och tyska influenser
Limburgs stift – ett stift inom romersk-katolska kyrkan i Tyskland

Historia 
 Hertigdömet Limburg – ett hertigdöme i det tysk-romerska riket (1065-1794)
 Stats-Limburg – Generalstaternas Limburg, generalitetsland inom Republiken Förenade Nederländerna (1581–1795)
Provinsen Limburg (1815–1839) – en provins i Förenade konungariket Nederländerna (1815-1839)
Hertigdömet Limburg (1839–1867) – ett hertigdöme under den nederländska kronan i Tyska förbundet (1839-1867)
Limburg (grevskap) – ett grevskap i det tysk-romerska riket (1242-1806)

Geografi

Belgien 

 Limburg, Belgien, provins i Flandern, 
 Limbourg, kommun i Vallonien, Province de Liège,

Nederländerna 

Limburg, Nederländerna, provins

Tyskland 

 Landkreis Limburg-Weilburg – ett distrikt (Landkreis) i västra delen av det tyska förbundslandet Hessen
 Limburg an der Lahn – distriktshuvudort i Landkreis Limburg-Weilburg 
 Limburg, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Arnsberg, 
 Limburg, Weilheim an der Teck, Regierungsbezirk Stuttgart,

Se även
 Limburger Dom – en romersk-katolsk domkyrka (eller dom) i staden Limburg an der Lahn